Сянфа́н () — район городского подчинения города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района происходит от «Сяньсян цзофан» («线香作坊») — «фабрика по производству ароматных курительных свечек», существовавшей в этих местах в начале XIX века.

История 
Когда в 1898 году началось строительство КВЖД, то в этих местах была построена станция Харбин. Затем, после официального пуска дороги, станцией Харбин назвали ту, что находилась на месте современного харбинского вокзала, а эту стали называть станцией «старый Харбин».

В 1932 году Харбин был занят японцами, образовавшими на территории Маньчжурии марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1938 году на этих землях был образован район Сянфан города Харбин.

После образования КНР в 1950 году новыми харбинскими властями район Сянфан был преобразован в пригородный район Харбина. Городской район Сянфан был воссоздан в 1992 году.

Административное деление 

Район Сянфан делится на 20 уличных комитетов (в городе Харбин), 3 посёлка и 1 волость.

Соседние административные единицы 
Район Сянфан граничит со следующими административными единицами:
 Район Наньган (на западе)
 Район Даовай (на севере)
 Район Пинфан (на юге)
 Районы Ачэн (на востоке)

Достопримечательности 
 Алексеевская церковь

Ссылки 
 

Районы Харбина